Paper Mario (computerspelserie), de serie van de Paper Mariospellen
 Paper Mario (spel), het eerste videospel uit de gelijknamige serie